Хавьер Санчес-Викарио (; род. , Памплона) — испанский профессиональный теннисист. Победитель 4 турниров Гран-при и АТР в одиночном и 26 турниров в парном разряде. Брат Эмилио и Аранчи Санчес Викарио.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Хавьер Санчес родился в семье, где все дети занимались теннисом. Его младшая сестра Аранча была первой ракеткой мира среди женщин, старший брат Эмилио входил в десятку сильнейших в одиночном разряде и был первой ракеткой мира в парном. Ещё одна сестра, Мариса, играла в теннис за сборную Пеппердинского университета.

Свои первые матчи в профессиональных турнирах Хавьер провёл в 1985 году, в 17 лет. В следующем году он выиграл Открытый чемпионат США среди юношей и закончил сезон в ранге первой ракетки мира среди юношей. В этом году он дошёл до полуфинала турнира Гран-при в Мадриде в паре с Карлосом ди Лаурой. В 1987 году он уже дошёл до финала этого турнира в одиночном разряде и выиграл его в паре с ди Лаурой. Интересно, что его соперником в финале и в одиночном, и в парном разряде был старший брат Эмилио (в парах — с Серхио Касалем). Всего за этот сезон Хавьер дошёл до финала четырёх турниров Гран-при в парном разряде и два из них выиграл, закончив год в первой сотне рейтинга среди игроков в парном разряде. В одиночном разряде он вошёл в первую сотню ещё в июне, после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции, но к ноябрю её покинул. В октябре Хавьер был впервые приглашён в сборную Испании на полуфинальный матч Кубка Дэвиса против команды Швеции. Встречу с одним из лидеров мирового тенниса, Стефаном Эдбергом, он проиграл, но во второй индивидуальной игре, с Яном Гуннарссоном, одержал первую победу в рядах сборной.

На следующий год Хавьер выиграл два турнира Гран-при в парах (в том числе в Болонье — с Эмилио) и свой первый турнир в одиночном разряде, закончив год в первой сотне рейтинга и как парный игрок, и как одиночный. Он принял участие в первом официальном Олимпийском теннисном турнире с 1924 года, пробившись в Сеуле в третий круг перед тем, как проиграть более опытному Паоло Кане. За 1989 год он удвоил число своих титулов в парах, победив в том числе (с Эмилио) на престижном Открытом чемпионате Германии. С Серхио Касалем он дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции. Уже в мае он вошёл в число 50 сильнейших игроков в мире в парном разряде, а закончил год вплотную к первой двадцатке. В одиночном разряде, благодаря участию в двух финалах, один из которых, в Болонье, он выиграл, Хавьер тоже закончил год в Top-50. В Кубке Дэвиса он провёл за сборную только одну игру, уступив Горану Иванишевичу в матче против Югославов, зато сыграл шесть игр за сборную в рамках командного Кубка мира, причём во всех трёх поединках в одиночном разряде ему противостояли соперники из первой десятки рейтинга. Ему удалось обыграть олимпийского вице-чемпиона Тима Майотта, на тот момент девятого в мире.

Пик карьеры 
В апреле и начале мая 1990 года, в паре с эквадорцем Андресом Гомесом, Хавьер Санчес трижды выходил в финал турниров недавно образованного АТР-тура. Они выиграли турнир второй категории в Барселоне, затем дошли до финала турнира высшей категории в Монте-Карло и, наконец, до финала в Мадриде. Эти успехи позволили Санчесу войти в первую десятку в рейтинге в парном разряде, в которой он, однако, надолго не задержался, проиграв в первом же матче Открытого чемпионата Германии, а затем в первом круге Открытого чемпионата Франции. Ближе к концу года он выиграл ещё два турнира, но к первой десятке вновь приблизиться не сумел. В одиночном разряде он ни разу не доходил до финала, но в начале года демонстрировал уверенную стабильную игру, выйдя в полуфинал в Мадриде и в четвёртый круг на Открытом чемпионате Франции. Позже, однако, последовала череда неудачных выступлений, и ему не удалось сохранить до конца сезона место в Top-50.

В 1991 году Санчес выиграл свой первый турнир АТР высшей категории в парном разряде — Newsweek Champions Cup в Индиан-Уэллс. На пути к титулу они с Джимом Курье победили первую пару мира — Скотта Дэвиса и Дэвида Пейта. Помимо этого Санчес выиграл за год ещё два турнира и дошёл до полуфинала в Открытом чемпионате Германии, сохранив место в числе 50 лучших игроков в парном разряде. В одиночном разряде он вернулся в число 50 сильнейших в августе, а после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США (с победой во втором круге над Серхи Бругерой, девятым в мире) и в финал турнира АТР в Бразилиа закрепился там до конца сезона.

После достаточно проходного 1992 года (один титул — второй раз за карьеру в Барселоне — в парах, один финал и две победы над соперником из первой десятки в одиночном разряде) Санчес дважды за 1993 год вышел в четвертьфинал на турнирах Большого шлема. Уже в январе они с Гэри Мюллером из ЮАР победили в первом круге Открытого чемпионата Австралии первую пару мира — Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда, а на Открытом чемпионате США Санчес и Диего Наргисо вышли в четвертьфинал после победы над Мартином Даммом и Карелом Новачеком — вторыми в мире. В обоих случаях, однако, затем последовали поражения от намного менее титулованных соперников. Ещё одно успешное выступление состоялось в самом конце сезона, когда Санчес и Уэйн Феррейра дошли до финала в Антверпене, снова победив в первом круге Вудбриджа и Вудфорда, а в финале проиграли лучшим на тот момент в мире Патрику Гэлбрайту и Гранту Коннеллу.

В мае 1994 года Санчес выиграл третий за карьеру турнир в одиночном разряде, причём второй раз — в Болонье. Эта победа последовала вскоре после участия в полуфиналах в Оэйраше и Гамбурге, и итогом стало 26-е место в рейтинге, высшее в его одиночной карьере. Санчесу удалось сохранить место в Top-50 до конца сезона, как и в прошлом году. В парах он четыре раза играл в финале, в том числе в Открытом чемпионате Италии — втором по престижности грунтовом турнире в мире. По ходу сезона он возвращался в первую десятку в рейтинге, но снова не сумел удержаться в ней до конца года.

За 1995 год Санчес восемь раз выходил в финал турниров АТР — два раза в одиночном разряде и шесть в парном, — хотя выиграл только два турнира в парах. На протяжении этого сезона его постоянным партнёром был аргентинец Луис Лобо; вместе они победили в Гштаде и Умаге и дошли до финала, в числе прочих, на турнире высшей категории в Монте-Карло, где во втором круге обыграли одну из ведущих пар мира, Байрона Блэка и Марка Вудфорда. В конце года Санчес впервые в карьере принял участие в чемпионате мира АТР, однако они с Лобо выиграли в группе только одну встречу из трёх и в полуфинал не попали. В одиночном разряде Санчес, после выхода в финал турниров в Праге и Тель-Авиве, обеспечил себе, как и в парах, место в числе 50 сильнейших в рейтинге по итогам сезона. В следующем году в Тель-Авиве Санчес выиграл свой четвёртый турнир в одиночном разряде, а перед этим дошёл до второго за карьеру четвертьфинала Открытого чемпионата США. В паре с Лобо он в третий раз за карьеру выиграл турнир в Барселоне, также дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, а кроме того — до полуфинала в двух турнирах АТР высшей категории, причём в Торонто после победы над первой парой мира, Вудбриджем и Вудфордом. Хотя он входил в число ведущих игроков мира и в парном, и в одиночном разряде, ему не нашлось, однако, места в составе сборной Испании на Олимпиаде в Атланте.

1997 год стал третьим, который Санчес в паре с Лобо. В этот год он выиграл четыре турнира в парном разряде, повторив личный рекорд восьмилетней давности, и к середине августа поднялся до 14-й позиции в рейтинге, высшей с мая 1990 года. Среди выигранных турниров был и один турнир высшей категории, Открытый чемпионат Германии, в котором Санчес победил во второй раз за карьеру. Впервые с 1989 года он принял участие в матче Кубка Дэвиса, в парном разряде с Франсиско Роигом, но сборная Испании проиграла 4:1 итальянцам, а Санчес и Роиг уступили Омару Кампорезе и Диего Наргисо. Несмотря на четыре выигранных турнира, Лобо и Санчес не попали на сей раз в чемпионат мира АТР.

Завершение карьеры  
В 1998 году Санчес выиграл свой 25-й турнир АТР в парном разряде и дважды вышел с Лобо в четвертьфинал на турнирах Большого шлема — сначала в Австралии, где они на сей раз не сумели одолеть Вудбриджа и Вудфорда, а затем в США, где в первом круге они победили Рика Лича и Эллиса Феррейру, но позже не смогли пройти Махеша Бхупати и Леандера Паеса. Ещё на трёх турнирах АТР, в том числе на Открытом чемпионате Италии, они дошли до полуфинала. Санчес в очередной раз закончил год в Top-50 среди игроков в парном разряде. В одиночном он выступал достаточно неуверенно и к концу сезона потерял место в первой сотне, впервые за 11 лет закончив год за её пределами. В Кубке Дэвиса, где Санчес выступал только в паре, он проиграл все три своих встречи, но тем не менее добрался со сборной до полуфинала Мировой группы.

В 1999 году Санчес выиграл свой последний турнир АТР в парах, в третий раз завоевав главный трофей в Умаге, и добавил к нему победу в «челленджере» в Барлетте (Италия). В тринадцатый раз подряд он закончил парный сезон в первой сотне рейтинга. Он продолжал выступления в парном разряде до марта 2000 года и завершил профессиональную карьеру, всё ещё находясь в сотне сильнейших.

Интересные факты 
 В одиночном разряде Хавьер провёл 12 матчей в рамках турниров Большого шлема, Гран-при и АТР против своего старшего брата Эмилио. Эмилио одержал десять побед, но два из трёх последних матчей выиграл Хавьер. В парном разряде они играли друг против друга в двадцати турнирах; Эмилио победил в 15 матчах, Хавьер в пяти. При этом из четырёх встреч в финалах турниров Хавьер выиграл три: в 1987 году в Мадриде, в 1990 году в Барселоне и в 1991 году в Скенектади. Вместе Эмилио и Хавьер провели 14 турниров, в которых 6 раз дошли до финала, одержав победу в половине случаев.
 Хавьер Санчес, уроженец испанской Памплоны, проживает в Андорре. Он пять раз участвовал в лучшие годы карьеры в проходящем в Андорре «челленджере» (в том числе в паре с такими сильными игроками, как Николас Кифер и Томас Карбонель), но ни разу не сумел его выиграть. В одиночном разряде он каждый раз проигрывал соперникам, не входившим в первую сотню рейтинга, а в парном только один раз из пяти один из участников победившей пары, Андерс Яррид, входил в первую сотню.

Участие в финалах турниров Гран-При и АТР (56)

Одиночный разряд (12)

Победы (4)

Поражения (8)

Парный разряд (26)

Победы (26)

Поражения (18)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Испании
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди юношей
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1988 года